Glasgow ist der Name mehrerer Orte:

in Schottland:
 Glasgow, größte Stadt Schottlands
 Port Glasgow, Stadt in Inverclyde, flussabwärts von Glasgow
 Glasgow (Wahlregion), eine Wahlregion zum Schottischen Parlament

in Kanada:
 Glasgow (Ontario)
 New Glasgow in Nova Scotia

in den Vereinigten Staaten:
 Glasgow (Alabama)
 Glasgow (Delaware)
 Glasgow (Georgia)
 Glasgow (Illinois)
 Glasgow (Iowa)
 Glasgow (Black Hawk County, Iowa)
 Glasgow (Kalifornien)
 Glasgow (Kentucky)
 Glasgow (Missouri)
 Glasgow (Montana)
 Glasgow (Ohio)
 Glasgow (Oregon)
 Glasgow (Pennsylvania)
 Glasgow (Virginia)
 Glasgow (West Virginia)
 Glasgow Township (Wabasha County, Minnesota)
 Glasgow Village

Himmelskörper:
 (5805) Glasgow, Asteroid des Hauptgürtels

Glasgow ist der Familienname folgender Personen:

 Byron Glasgow (* 1979), englischer Fußballspieler
 David Glasgow Farragut (1801–1870),  US-amerikanischer Marineoffizier
 Ellen Glasgow (1873–1945), US-amerikanische Schriftstellerin
 Graham Glasgow (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Hugh Glasgow (1769–1818), US-amerikanischer Politiker
 Jordan Glasgow (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Josephine Burns Glasgow (1887–1969), US-amerikanische Mathematikerin
 Robert Glasgow (1925–2008), US-amerikanischer Organist und Musikpädagoge
 Ryan Glasgow (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Thomas William Glasgow (1876–1955), australischer General und Politiker
 Walter Glasgow (* 1957), US-amerikanischer Segler
 William Glasgow (1906–1972), US-amerikanischer Filmarchitekt

Glasgow ist der Name vieler Schiffe:

 HMS Glasgow, Name vieler britischer Kriegsschiffe
 City of Glasgow

In Glasgow befindliche Einrichtungen und Gebäude:
 University of Glasgow
 Bahnhof Glasgow Central
 Bahnhof Glasgow Queen Street
 Flughafen Glasgow 
 Flughafen Glasgow-Prestwick
 Glasgow Subway, U-Bahn-System Glasgows
 Glasgow School of Art, Kunsthochschule in Glasgow
 Botanische Gärten Glasgow
 High Kirk of Glasgow, Glasgower Kathedrale

Siehe auch:
 Glasgow School, ein bedeutender Kreis von modernen Künstlern und Designern aus Glasgow
 Glasgow Coma Scale, Skala zur Einordnung von Komas
 Glasgow Outcome Scale, Skala, mit der Patienten nach Hirnschädigungen in Gruppen eingeteilt werden
 Glasgow Smile,  die Narbe einer angeblichen Foltermethode
 Glasgow Haskell Compiler, System für die Programmiersprache Haskell
 Glasgow JavaBeans, eine Spezifikation für Java
 Glasgow Rangers, schottischer Fußballverein
 Glasgow Warriors, schottische Rugbymannschaft
 Erzbistum Glasgow
 Mount Glasgow, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Glaskow, ein russischer Familienname